Пустово́йты () — село на Украине, находится в Хмельницком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524885801. Население по переписи 2001 года составляет 575 человек. Почтовый индекс — 22036. Телефонный код — 4338.
Занимает площадь 1,5 км².

Религия 
В селе действует храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова Хмельницкого благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Известные люди 
В селе родился Тарновский, Анатолий Николаевич (1926—1989) — Герой Социалистического Труда (1974).

Адрес местного совета 
22036, Винницкая область, Хмельницкий р-н, с. Пустовойты, ул. Ленина, 108а

Примечания

Ссылки 
 Пустовойты на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Хмельницкого района (Винницкая область)